Az 1964. évi téli olimpiai játékokon a gyorskorcsolya férfi 500 méteres versenyszámát február 4-én rendezték az Olimpiai Jégcsarnokban. Az aranyérmet az amerikai Terry McDermott nyerte meg. A második helyen hármas holtverseny alakult ki, bronzérmet nem osztottak ki. A Magyarországot képviselő  Martos Mihály a 37., Ivánkai György a 40. helyen végzett.

Rekordok 
A versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben:

A versenyen új olimpiai rekord született:

Végeredmény 
Mindegyik versenyző egy futamot teljesített, az időeredmények határozták meg a végső sorrendet. Az időeredmények másodpercben értendők. A rövidítések jelentése a következő:

 OR: olimpiai rekord

Jegyzetek

Források 

F00500